

Населені пункти та їхні частини

 Бронішево — село в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бронішево — село в гміні Тикоцин Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Бронішево — село в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства
 Бронішево — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Бронішево — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Бронішево — колонія в гміні Млинари Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки